Валерий Шмаров:
 Шмаров, Валерий Валентинович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Шмаров, Валерий Николаевич (1945—2018) — украинский политический деятель.